Il singolare del torneo di tennis Houston Open 1976, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Harold Solomon che ha battuto in finale Ken Rosewall 6-4, 1-6, 6-1.

Teste di serie 

 Eddie Dibbs (semifinali)

  Jimmy Connors (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Houston Open 1976